Joe puede referirse a:

 Joe (película de 1970), dirigida por John G. Avildsen.
 Joe (película de 1998), película fantástica de aventuras de Ron Underwood.
 Joe (película de 2013), protagonizada por Nicolas Cage.
 Joe (cantante) (1973-), cantante de R&B estadounidense.
 Joe (editor de texto), editor de texto de UNIX.
 Joe (Carolina del Norte), en Estados Unidos.
 Joe Cada, jugador de póker de Estados Unidos 
 Joe Courtney, exjugador de baloncesto estadounidense.
 Joe Dudgeon, futbolista norirlandés.
 Joe Galvin, exjugador de baloncesto estadounidense.
 Joe Junior, cantante de música pop de Hong Kong.